Die Techniker Beach Tour 2019 ist die deutsche Turnierserie im Beachvolleyball. Sie wurde in acht Turnieren ausgetragen, von denen jeweils vier in Städten und an der Küste ausgetragen wurden. Jedes Turnier fand an einem Wochenende von Freitag bis Sonntag statt. Am Ende stand die Deutsche Meisterschaft in Timmendorfer Strand.

Übersicht der Turniere

Modus 
Der Deutsche Volleyball-Verband änderte zur neuen Saison den Modus. Im Gegensatz zum Vorjahr entfällt die Qualifikation. Die besten 16 Teams mit den meisten Punkten in der DVV-Rangliste oder mit einer Wildcard sind fürs Hauptfeld qualifiziert. In jeder Gruppe spielen zunächst zwei Teams gegeneinander, dann treffen die jeweiligen Sieger und Verlierer aufeinander.  Die Gruppenzweiten und -dritten treffen im Achtelfinale aufeinander. Im Viertelfinale treffen die Sieger dieser Partien auf die Gruppensieger der Vorrunde. Anschließend geht es mit dem Halbfinale und dem Endspiel weiter. Nach dem Finale erfolgt die Siegerehrung auf dem Center Court.

Medien 
Bei jedem Turnier werden die Spiele vom Centrecourt im Livestream bei Sportdeutschland.TV übertragen. Ab dem Viertelfinale sind alle Spiele bei ran.de zu sehen. Kommentiert werden die Spiele von Dirk Berscheidt und als Experte ist der Olympiasieger Julius Brink dabei. Bei den Turnieren an der Küste zeigt ProSieben Maxx die Endspiele der Frauen und Männer sonntags im Free-TV. Funda Vanroy moderiert die Sendung.

Münster

Männer

Frauen

Düsseldorf

Männer

Frauen

Nürnberg

Männer

Frauen

Dresden

Männer

Frauen

Sankt Peter-Ording

Männer

Frauen

Fehmarn

Männer

Frauen

Zinnowitz

Männer

Frauen

Kühlungsborn

Männer 

In einer kurzfristig angesetzten Qualifikationsrunde setzen sich die Duos Noack / Schneider und Hinkelmann / Witt jeweils in einer Dreiergruppe durch.

Frauen 

Die Duos Apel / Kelm und Höppner / Laggner kamen über die Qualifikation in die Hauptrunde.

Weblinks 

 Offizielle Website
 Informationen bei beach-volleyball.de
 Übersicht der TV-Übertragungen

Einzelnachweise 

Beachvolleyballwettbewerb in Deutschland
Volleyballveranstaltung 2019